Szymon Walków e Jan Zieliński erano i detentori del titolo ma solo Walków ha deciso di difendere il titolo in coppia con David Pel.

In finale David Pel e Szymon Walków hanno sconfitto Neil Oberleitner e Philipp Oswald con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  David Pel /  Szymon Walków (campioni)
  Dustin Brown /  Alexander Erler (primo turno)

  Sriram Balaji  /  Jeevan Nedunchezhiyan (semifinale) 
  Neil Oberleitner /  Philipp Oswald (finale)

Wildcard 

  Constantin Frantzen /  Rudolf Molleker (quarti di finale)

  Kimmer Coppejans /  John Sperle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Meerbusch Challenger 2022